Orio puede referirse a:
 Orio, municipio español de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco
 Orio al Serio, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia
 Orio Canavese, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia
 Orio Litta, localidad y comuna de la provincia de Lodi, región de Lombardía, Italia